Rodrigo Jorge Silva, mais conhecido como Rodrigo Silva, (Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, 12 de janeiro de 1980), é um jogador brasileiro de futebol, que atua com atacante. Tem 1,74 de altura e 72 kg.

Carreira 
Rodrigo iniciou sua carreira no Londrina Esporte Clube em 1998. Quando atuou pelo Guaratinguetá Esporte Clube (2000, 2001 e 2005), tornou-se o jogador que mais marcou com a camisa do clube, totalizando 44 gols. No final de 2007, o atleta transferiu-se para o Oriente Médio, onde sagrou-se campeão e artilheiro da Liga pelo Al Oruba Sur, de Omã. Desde de janeiro de 2010, atua pelo Nea Salamis Famagusta, do Chipre.

Títulos 
 Liga de Omã - 2007/2008

Clubes 
 De juventude
 1995 -  Londrina Esporte Clube

 Profissionais
 1998- 2002 -  Londrina Esporte Clube
 1999 -  Clube Atlético Paranaense
 2000- 2001 - 2005 -  Guaratinguetá Esporte Clube
 2003 -  Sertãozinho Futebol Clube
 2003-2004 -  União Bandeirante Futebol Clube
 2006 -  Nacional Atlético Clube
 2007 - 2008 -  Al Oruba Sur
 2008-2009 -  Muscat Club
 2009 -  Đồng Tâm Long An
 2010 -  Nea Salamis Famagusta
 2010 -  Al-Busaiteen
 2011 -  Saham

Futebolistas de Mato Grosso do Sul
Naturais de Glória de Dourados